Мисс Интернешнл 1960 () — 1-й международный конкурсом красоты Мисс Интернешнл. Он проведён 12 августа 1960 года в Лонг-Бич (Калифорния), США. В нём победила Мисс Колумбия, Стелла Маркес Завадски, она стала первой Мисс Интернешнл.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 
{| class="sortable wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Страна !! Фото !!Участница !! Дата рождения !! Рост !! Родной город
|-
|  || || Джоан Стэнбери (Joan Stanbury)|| ||  ||
|-
|  || || Элизабет Ходакс (Elizabeth Hodacs)|| ||  ||
|-
|  || || Славика Лазарич (Slavica Lazaric)|| ||  ||
|-
|  || || Каролин Лекерф (Caroline Lecerf)|| ||  ||
|-
|  || || Эдми Айяла (Edmy Arana Ayala)|| ||  ||
|-
|  || || Магда Пфример (Magda Renate Pfrimer)|| ||  ||
|-
|  Британская Гвиана || || Джулия Адамсон(Julia Ann Adamson)|| ||  ||
|-
|  || || Джойс Кэй (Joyce Kay)|| ||  ||
|-
|  || || Глэдис Асканио (Gladys Ascanio)|| ||  ||
|-
|  || || Патрисия Аполиона (Patricia Apoliona)|| ||  ||
|-
|  || || Хельга Кирш (Helga Kirsch)|| ||  ||
|-
|  Гонконг || || Лена У (Lena Woo)|| ||  ||
|-
|  || || Кики Котсариду (Kiki Kotsaridou)|| ||  ||
|-
|  || || Соня Менсель (Sonja Menzel)|| ||  ||
|-
|  || || Лили Даджани (Lili Dajani)|| ||  
|-
|  || || Иона Пинто (Iona Pinto)|| ||  ||
|-
|  || || Уиана Суластини (Wiana Sulastini)|| ||  ||
|-
|  || || Гульнар Туктук (Gulnar Tucktuck)|| ||  ||
|-
|  || || Сигридур Гейрсдоуттир (Sigridur Geirsdottir)|| ||  ||
|-
|  || || Елена Давила-Нуньес (Elena Herrera Dávila-Núñez)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Якомель (Maria Grazia Jacomell)|| ||  ||
|-
|  || || Маргарет Пауэлл (Margaret Powell)|| ||  ||
|-
|  || || Стелла Маркес Завадски (Stella Márquez Zawadski)|| ||  ||
|-
|  || || Джулиана Репцик (Juliana Reptsik)|| ||  ||
|-
|  || || Лилиан Мюллер (Liliane Mueller)|| ||  ||
|-
|  || || Занариак Ахмад (Zanariak "Zena" Ahmad)|| ||  ||
|-
|  || || Раймонда Валле (Raymonde Valle)|| ||  ||
|-
|  || || Катинка Блекер (Katinka Bleeker)|| ||  ||
|-
|  || || Лисе Хаммер (Lise Hammer)|| ||  ||
|-
|  || || Гретель Карвальо (Gretel Hedger Carvallo)|| ||  ||
|-
|  || || Ирма Фуллер (Irma Vargas Fuller)|| ||  ||
|-
|  || || Мажена Малиновска (Marzena Malinowska)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Сантос (Maria Josabete Silva Santos)|| ||  ||
|-
|  || || Кармен Латимер (Carmen Sara Latimer)|| ||  ||
|-
|  Северное Борнео || || Элизабэт Вон (Elizabeth Voon)|| ||  ||
|-
|  || || Кристл Д'Круз (Christl D'Cruz)|| ||  ||
|-
|  || || Шарлин Лундберг (Charlene Lundberg)|| ||  ||
|-
|  || || Теура Бауэнс (Teura Bauwens)|| ||  ||
|-
|  || || Джанет Линь Цзиньи (Janet Lin Chin-Yi)|| ||  ||
|-
|  || || Хабиба Абдалла (Habiba Ben Abdallah)|| ||  ||
|-
|  || || Гюлер Киврак (Guler Kivrak)|| ||  ||
|-
|  || || Беатрис Линарес(Beatriz Liñares)|| ||  ||
|-
|  || || Эдита Виталь (Edita Resurreccion Vital)|| ||  ||
|-
|  || || Маркетта Ниеминен (Marketta Nieminen)|| ||  ||
|-
|  || || Жанна Росси (Jeanne Rossi)|| ||  ||
|-
|  || || Милен Делапраз (Mylene Delapraz)|| ||  ||
|-
|  || || Гунилла Эльм (Gunilla Elm)|| || || 
|-
|  || || Ивонн Гунавардене (Yvonne Eileen Gunawardene)|| || ||   
|-
|  || || Магдалена Гонсалес (Magdalena Dávila Gonzalez)|| || ||
|-
|  || || Ким Джонджа (Kim Jung-ja)|| || ||     
|-
|  || || Нона Шерифф (Nona Sherriff)|| || ||          
|-
|  || || Митико Такаги (Michiko Takagi)|| || ||          
|}

 Примечание 
 Отказались 
  — Гордеан Ли (Gordean Leilehua Lee)
  — Таня Велич (Tania Velic)

 Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1960:  — Элизабет Ходакс (2-я вице мисс)
 1960:  — Стелла Маркес Завадски (Топ 15)

Мисс Мира
 1960:  — Иона Пинто
 1960:  — Лилиан Мюллер
 1960:  — Теура Бауэнс
 1961:  — Магдалена Давила Варела

Мисс Европа
 1960:  — Елена Давила-Нуньес
 1961: ''' — Иветт Сюзанна Дегремонт (4-я вице мисс)

См. также 
 Мисс Мира 1960
 Мисс Вселенная 1960

Ссылки 
 Мисс интернешнл — 1960

Мисс интернешнл
1960 год в Калифорнии
События 12 августа
Август 1960 года
Лонг-Бич